El Peñol bezeichnet
 El Peñol (Antioquia), Gemeinde im Departamento Antioquia, Kolumbien
 El Peñol (Nariño), Gemeinde im Departamento Nariño, Kolumbien